Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1964 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Nowozelandczyk Barry Briggs – to jego trzecie zwycięstwo w Finale Światowym (poprzednio 1957 i 1958).

W finale światowym wystąpiło dwóch Polaków: Andrzej Wyglenda zajął 12. miejsce, a Zbigniew Podlecki - 14. miejsce.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Mseno (1) 
 1 maja 1964 r. (piątek),  Mšeno

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Neubrandenburg (2) 
 1 maja 1964 r. (piątek),  Neubrandenburg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Zagrzeb (3) 
 10 maja 1964 r. (niedziela),  Zagrzeb

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Miszkolc (4) 
 10 maja 1964 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Półfinały

Lwów (1) 
 6 czerwca 1964 r. (sobota),  Lwów

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Miroslav Šmíd zastąpił Pawła Waloszka
Punktacja (10-16) → brak danych

Warszawa (2) 
 7 czerwca 1964 r. (niedziela),  Warszawa

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (5-12) → brak danych

Finał Kontynentalny 
 20 czerwca 1964 r. (sobota),  Slany

Awans: 8+1 do Finału Europejskiego

Skandynawia

Kwalifikacja skandynawska 
 26 kwietnia 1964 r. (niedziela),  Vetlanda
 1 maja 1964 r. (piątek),  Visby
 14 maja 1964 r. (czwartek),  Sztokholm

Awans: 16 do kwalifikacji skandynawskiej

Półfinały

Gislaved (1) 
 31 maja 1964 r. (niedziela),  Gislaved

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Tabela (9-16) → brak danych

Lahti (2) 
 31 maja 1964 r. (niedziela),  Lahti

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Tabela (9-16) → brak danych

Finał Skandynawski 
 14 czerwca 1964 r. (niedziela),  Odense

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 28 czerwca 1964 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 8+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały 
Rozgrywano 7 eliminacji na torach brytyjskich

Awans: 16 do Finału Brytyjskiego
Uwaga! Tadeusz Teodorowicz z Polski jako zawodnik brytyjski

Finał Brytyjski 
 29 sierpnia 1964 r. (sobota),  Londyn - Wembley

Awans: 8+1 do Finału Światowego
Uwaga! Tadeusz Teodorowicz z Polski jako zawodnik brytyjski

Finał Światowy 
 11 września 1964 r. (piątek),  Göteborg - Stadion Ullevi

1964
1964 w sporcie żużlowym